Valdai steht für:
 Waldai
 Waldai-Klub

Siehe auch:
 Valdaj